Stožec ist der Name von
 Stožec (dt. Tusset), Gemeinde im Okres Prachatice, Tschechien
 Stožec (Böhmerwald), ein 1065 m hoher Berg (Tussetberg) im Böhmerwald, Tschechien
 Stožec (Lausitzer Gebirge), ein 665 m hoher Berg (Schöber) im Lausitzer Gebirge, Tschechien
 Malý Stožec, ein 659 m hoher Berg (Kleiner Schöber) im Lausitzer Gebirge, Tschechien